Закон України «Про всеукраїнський референдум»:
 Закон України «Про всеукраїнський референдум», ухвалений 6 листопада 2012 року;
 Закон України «Про всеукраїнський референдум», ухвалений 26 січня 2021 року.

Референдуми